Groeneveld steht für:
 Groeneveld (Familie), friesische Familie
 (1674) Groeneveld, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Arnaut Groeneveld (* 1997), nigerianisch-niederländischer Fußballspieler
 Celeste Chop-Groenevelt (1875–1958), deutsch-amerikanische Pianistin
 Daphne Groeneveld (* 1994), niederländisches Model
 Eildert Groeneveld (* 1948), deutscher Agrarwissenschaftler und Tierzüchter
 Ingrid van Houten-Groeneveld (1921–2015), niederländische Astronomin
 Jacques Groeneveld (1892–1983), deutscher Politiker (NSDAP)
 Luise Groeneveld (1912–2016), deutsche Politikerin (CDU), siehe Luise Schapp
 Phil Groeneveld (* 1974), niederländischer Eishockeytorwart
 Thamine Tadama-Groeneveld (1871–1938), niederländische Malerin